Die Landesliga Niedersachsen 1978/79 war die 30. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Niedersächsischen Fußballverband. Sie war eine Ebene unterhalb der drittklassigen Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen. Sieger wurde zum dritten Mal der SV Meppen.

Vereine 

Im Vergleich zur Saison 1977/78 war der SV Meppen aus der Oberliga Nord abgestiegen, während keine Mannschaft aufgestiegen war. Die drei Absteiger 1. FC Osterholz-Scharmbeck, BV Cloppenburg und Teutonia Uelzen wurden durch die beiden Aufsteiger Lüneburger SK und TuS Hessisch Oldendorf (beide erstmals in der höchsten Amateurliga Niedersachsens) ersetzt.

Saisonverlauf 
Die Meisterschaft und Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord sicherte sich der SV Meppen. Als Zweit- und Drittplatzierter durften der Lüneburger SK und der MTV Gifhorn ebenfalls teilnehmen. Gifhorn und Meppen konnten sich durchsetzen und stiegen somit auf. Da gleichzeitig die Amateurmannschaft von Eintracht Braunschweig aus der Oberliga Nord abgestiegen war, mussten die beiden letztplatzierten Mannschaften absteigen. Der FC Schüttorf 09 verließ die Liga nach sechs Spielzeiten wieder, der 1. FC Wunstorf nach drei Jahren.

Tabelle

Aufstiegsrunde zur Landesliga 
Die vier Meister der Verbandsligen ermittelten im Ligasystem die beiden Aufsteiger in die Landesliga. Die drei erstplatzierten Mannschaften stiegen direkt auf.

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Niedersachsen 1978/79 im deutschen Fußball-Archiv

1978
Fußballsaison 1978/79